Molekulska formula -{C8H16O6}- se može odnositi na:

 Pinpolitol
 Viskumitol